Puerto Boyaca kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Puerto Boyacá (kommun), 
 Puerto Boyacá (ort),